Томас Корвин (; 29 июля 1794 — 18 декабря 1865) — американский политик, сенатор, 20-й министр финансов США и 15-й губернатор Огайо.

Биография 
Корвин родился в округе Бурбон, штат Кентукки в армяно-венгерской семье.
Когда ему было четыре года, его семья переехала в Лебанон, штат Огайо. В 1817 году Томас Корвин получил юридическое образование. С 1818 по 1828 год он работал прокурором в округе Уоррен, Огайо.

В 1822 году Корвин стал депутатом Палаты представителей штата Огайо. На этом посту он пробыл до 1823 года, и вернулся в 1829 году. В 1830 году Корвин был избран в Палату представителей в качестве представителя четвёртого избирательного округа от штата Огайо.

30 мая 1840 года Томас принял решение баллотироваться на пост губернатора Огайо. Но, став губернатором, большая часть предложений Корвина была отвергнута оппозицией. 4 марта 1845 года Томас Корвин был избран сенатором, и до 20 июля 1850 года представлял в Конгрессе штат Огайо.

23 июля 1850 года президент Миллард Филлмор назначил Корвина министром финансов США. Выступал за необходимость изменения таможенного законодательства от 1846 года. В марте, уже будучи сенатором, Томас Корвин выступал в поддержку рабства в США.

12 марта 1861 года, через несколько дней после выхода на пенсию, президент Авраам Линкольн назначил Корвина своим министром в Мексике. Сам сенатор был противником Американо-мексиканской войны, за что получил уважение местного населения, и, несмотря на войну, построил хорошие отношения с соседней страной.

Примечания

Ссылки 

Губернаторы Огайо
Министры финансов США
Кабинет Милларда Филлмора
Сенаторы от штата Огайо
Члены Палаты представителей от штата Огайо